Fronhof bezeichnet:
 Fronhof, herrschaftlicher Gutshof im Zentrum einer Villikation
 Fronhof (Augsburg), Grünanlage in der Innenstadt von Augsburg

Fronhof bezeichnet folgende Orte:
 Fronhof (Altendorf), Ortsteil der Gemeinde Altendorf, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Fronhof (Bergisch Gladbach), ehemaliger Ortsteil in der Stadt Bergisch Gladbach, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Fronhof (Herkenrath), Ortsteil der Stadt Bergisch Gladbach, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Fronhof (Grafenwöhr), Wüstung im Truppenübungsplatz Grafenwöhr
 Fronhof (Paffrath), ehemaliger Ortsteil in Paffrath, Bergisch Gladbach, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen 

Fronhof bezeichnet unter anderem folgende Gebäude:

 Fronhof (Epfenbach), Fachwerkhaus in Epfenbach, Baden-Württemberg
 Fronhof (Mellrichstadt), Bestandteil der früheren Stadtburg von Mellrichstadt
 Fronhof Wissersheim, Gebäude in Wissersheim, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Fronhofen (Begriffsklärung)
 Frohnhof
 Fronhofturm
 Frohnhöfer